Beckwith Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beckwith Hill (Connecticut)
 Beckwith Hill (Maine)
 Beckwith Hill (New Hampshire)
 Beckwith Hill (New York)